Triage peut faire référence à :
 une gare de triage ;
 le triage médical, une procédure d'évaluation de l'état d'une victime en situation de guerre ou de nombreuses victimes ;
 Triage, un film de Danis Tanovic, sorti en 2010 ;
 le droit de triage, une procédure juridique d'ancien régime (à ne pas confondre avec le cantonnement) ;
 le triage dans les charbonnages est l'action, réalisée en surface, par laquelle la houille est débarrassée de ses impuretés.

Voir aussi